Radsiwonau ist der Familienname folgender Personen:

 Uladsislau Radsiwonau (* 1997), weißrussischer Billardspieler
 Wital Radsiwonau (* 1983), weißrussischer Fußballspieler